Тимгад или Тамугади (, ) — древнеримский город в Северной Африке, расположенный на территории современного Алжира в 35 км к востоку от города Батна.

Колония Марциана Ульпия Траяна Тамугади () была основана как римская военная колония при императоре Траяне около 100 года н. э. ex nihilo (на пустом месте) и была названа в честь родственников Траяна — матери Марции, старшей сестры Ульпии Марцианы и отца — консула Марка Ульпия Траяна Старшего (). Колония, находившаяся на северных предгорьях Ореса — горного массива Атласских гор, должна была обезопасить прибрежные районы от набегов берберских кочевников.

Был первоначально заселён ветеранами-участниками Парфянской кампании Траяна, получившими землю в окрестностях. Первоначально спланированный из расчёта на 15 тысяч человек, город со временем разросся и вышел за пределы регулярной сеточной застройки.

Руины Тимгада — один из наиболее хорошо сохранившихся примеров римского города, спроектированного под перпендикулярную застройку в соответствии с римскими традициями городской планировки. Среди сохранившихся строений — театр, термы, триумфальная арка.
В 1982 году Тимгад включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания

Ссылки 
 Описание строений в Тимгаде (англ.)
 д/ф «Тимгад - африканский Рим», Франция, Viasat History, 2005
 Тимгад

Всемирное наследие в Алжире
Исчезнувшие города Африки
Римские колонии
Города Древнего Рима
Римская Нумидия